Копосов — фамилия; имеет женскую форму Копосова. Известные носители:

 Копосов, Владимир Иванович (1924 — ?) — автоматчик 58-го гвардейского стрелкового полка (18-я гвардейская стрелковая Инстербургская Краснознамённая дивизия), гвардии красноармеец, участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Славы трёх степеней.
 Копосов, Евгений Васильевич (1952—2013) — ректор Нижегородского архитектурно-строительного университета.
 Копосов, Николай Евгеньевич (род. 1955) — российский историк и философ, профессор СПбГУ.
 Копосов, Дмитрий Александрович (1925—1987) — генерал-майор инженерных войск Советской Армии.

Копосова 
 Копосова, Ольга Игоревна (род. 1970) — российская актриса, наиболее известная по роли Галины Рогозиной в телесериале «След».

Другое 
 Копосов I — шаровое скопление низкой светимости в гало Млечного Пути в созвездии Дева.
 Копосов II — шаровое скопление низкой светимости в гало галактики Млечный Путь в созвездии Близнецов.

См. также 
 Копосово — название населённых пунктов.